Remetské Hámre (in ungherese: Remetevasgyár) è un comune della Slovacchia facente parte del Distretto di Sobrance, nella regione di Košice.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Remetske Hamre